San Saturnino puede referirse a:

Religión

Santos 

 Saturnino el Africano (), mártir.
 Saturnino de Alejandría (f. ca. 250), martirizado por Decio.
 Saturnino de Alejandría el menor (f. 304), martirizado por orden de Diocleciano.
 Saturnino de Cagliari (f. 303), martirizado en Sicilia; festividad: 30 de octubre.
 Saturnino de Cartago (f. ca. 309), muerto en Roma.
 Saturnino de Creta (f. ca. 250), martirizado por Decio.
 Saturnino (Sadwen) de Gales (), ermitaño.
 Saturnino de Numidia (s. II), mártir.
 Saturnino de Tolosa (f. ca. 257), obispo de Tolosa y mártir; festividad: 29 de noviembre.
 Innumerables mártires de Zaragoza (s. IV), entre los que se encontraban cuatro mártires llamados Saturnino; festividad: 16 de abril.

Edificios 
 Iglesia de San Saturnino, .
 Basílica de San Saturnino (de Cagliari), en Cagliari, Italia.
 Basílica de San Saturnino (de Tolosa), en Toulouse, Francia.

Título cardenalicio 
 San Saturnino, título cardenalicio creado en 2003, por Juan Pablo II.

Divisiones administrativas

en España 
 San Saturnino (C.P. 33312), en Asturias.
 San Saturnino (C.P. 22144), localidad que pertenece al municipio de Bierge, en la provincia de Huesca.
 San Saturnino (San Sadurniño) (C.P. 15560), municipio de la provincia de La Coruña.

en Italia 
 San Saturnino (C.P. 16030), fracción de Moneglia, Génova.

Otros 
 Marquesado de San Saturnino, título nobiliario español otorgado el 21 de diciembre de 1688 por el rey Carlos II.